Муньос-ди-Мелу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Асторга. Население составляет 3233 человека на 2006 год. Занимает площадь 137,018 км². Плотность населения — 23,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 34.707.612,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.485,68 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,767 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана